Роберт Олейник (); , Эссен-Борбек — , ) — немецкий лётчик-ас Второй мировой войны. Совершил 680 боевых вылетов, одержав 42 победы, из них 32 на Восточном фронте и 10 против союзников, в том числе сбил три Летающих крепости.

Непосредственно участвовал в испытаниях и боевом применении ракетного истребителя-перехватчика Messerschmitt Me.163 Komet.

Кавалер Рыцарского креста Железного креста.

Биография 
Родился , в городе Эссен-Борбек, Германская империя. Мать немка, отец по происхождению украинец, горный инженер, переселился из Российской империи до начала Первой мировой войны.

В октябре 1933 года поступил в , которая являлась, в том числе, прикрытием для подготовки военных лётчиков. С марта 1935 года и до конца войны служил в люфтваффе. До июня 1940 инструктор, затем пилот-истребитель, а позднее командир фронтовых и испытательных эскадрилий в боевых частях.

В послевоенное время принимал участие во встречах ветеранов JG 400. В последний раз в октябре 1988 года на авиабазе «Ольденбург» (ФРГ), незадолго перед смертью.

Участие в боевых действиях 
Оберфельдфебель Роберт Олейник 15 июня 1940 получил назначение во 2-ю эскадрилью второй группы 3-й истребительной эскадры «Удет» (2./JG3). Начал воевать на Messerschmitt Bf.109E, а с осени 1941 года на Messerschmitt Bf.109F. 26 августа 1940 года открыл счет собственным победам, сбив в районе Faversham (Великобритания) истребитель Хоукер Харрикейн (Hurricane), 5 сентября 1940 года над устьем реки Темза сбил два истребителя Супермарин Спитфайр (Supermarine Spitfire).

21 мая 1941 был назначен командиром 1-й эскадрильи . До начала вторжения в СССР на счету Роберта Олейника было пять побед. 22 июня 1941 года в районе Львова приблизительно в 3:40 утра Олейник сбил советский самолёт — истребитель И-16. Считается, что это была первая победа пилота люфтваффе на Восточном фронте. На следующий день им было сбито четыре бомбардировщика СБ-2 а 26 июня ещё пять бомбардировщиков ДБ-3. 27 июня 1941 под Каневом Роберта Олейника сбил советский ас младший лейтенант Василий Деменок (20 марта 1915 — 14 августа 1941, восемь побед, два воздушных тарана) на истребителе И-16 из , 44-я истребительная авиационная дивизия. 14 августа 1941 года Роберт Олейник снова был сбит и опять пилотом на истребителе И-16. Совершил вынужденную посадку вблизи Василькова (Киевская область).

27 июля 1941 года награждён Рыцарским крестом Железного креста (по другим данным в августе 1941).

14 сентября 1941 года II./JG3 перебазировали в Голландию для патрулирования прибрежной зоны и обороны портов от налётов английской авиации. На тот момент Роберт Олейник имел 37 побед из них 32 на Восточном фронте (по другим источникам на Восточном фронте 31 победа).

26 июля 1943 года гауптман Роберт Олейник назначен командиром III./JG1 и в тот же день он сбил свой первый бомбардировщик B-17. Интересно, что третий сбитый им 8 октября 1943 года над Бременом B-17 совпал с последним днем его командования .

Испытания ракетного истребителя-перехватчика Messerschmitt Ме.163 Komet 
8 октября 1943 Роберт Олейник назначен командиром Erprobungskommando 16 (EKdo 16) для проведения испытаний ракетного истребителя-перехватчика Messerschmitt Me.163 Komet. 1 марта 1944 принял под своё командование 20-ю эскадрилью .

21 апреля 1944 под Виттмундом во время посадки взорвался пилотируемый Олейником Me.163. В результате катастрофы он получил тяжёлые травмы спины и лица. Олейнику повезло, обычно при таких авариях у пилота было мало шансов выжить. После выписки из госпиталя 1 августа 1944 Олейник принял командование , которая была сформирована 26 апреля 1944 в Виттмунде на основе .

Награды 
 Знак пилота-наблюдателя Люфтваффе
 Железный крест
 2-го класса (17 сентябрь 1940)
 1-го класса (21 сентябрь 1940)
 Планка для летчиков-истребителей в золоте (5 мая 1941)
 Рыцарский крест Железного креста (27 июля 1941, Обер-лейтенант, командир 1-й эскадрильи )
 Почётный Кубок Люфтваффе (август 1941)

Звания

Примечания

Литература 
 Ransom, Stephen and Hans-Hermann Cammann. Me 163 Rocket Interceptor, volume 1. Crowborough, UK: Classic Publications, 2002 (ISBN 1-903223-12-1)
 John Weal. German Aces of the Russian Front, UK: Osprey Publishing Ltd, 2002 (ISBN 1-84176-620-8)

Ссылки 
 Роберт Олейник 
 Истребительная эскадра JG1 «Оезау» 
 Боевое применение «Комет» 
 Награды Роберта Олейника
 Me.163 Komet 

Немецкие лётчики Второй мировой войны
Лётчики-испытатели Германии